Sedm zastavení bolesti Panny Marie je varianta křížové cesty spojená s pobožností Sedmi bolestí Panny Marie:

 Sedm zastavení bolesti Panny Marie (Český Krumlov) – křížová cesta v Českém Krumlově
 Sedm zastavení bolesti Panny Marie (Klášterec nad Ohří) – křížová cesta v Klášterci nad Ohří
 Sedm zastavení bolesti Panny Marie (Kryry) – křížová cesta v Kryrech
 Křížová cesta Sedmibolestné Panny Marie (Ořechov) (z roku 2008) u kostela Všech svatých v obci Ořechov (okres Brno-venkov)
 Sedm zastavení bolesti Panny Marie z Libkovic, kapličky přemístěny do Vtelna v Mostě

Související články 
 Seznam křížových cest v Česku#Sedm zastavení bolesti Panny Marie